Зла́тев — болгарская фамилия. Имеет женскую форму .

 Известные носители 
 Златев, Асен (род. 1960) — болгарский тяжелоатлет, чемпион Олимпийских игр в Москве (1980).
 
 Златев, Пенчо (1883—1948) — болгарский военный и политический деятель, премьер-министр Болгарии (1935).

